Stumpwm — фреймовый оконный менеджер для X11, написанный на Common Lisp.

История 
Желание создать новый оконный менеджер на Common Lisp появилось у автора в ходе работы над ratpoison, когда стало ясно, что использование C для разработки приводит к дублированию функциональности уже существующих Lisp-систем.

Особенности 
Как и ratpoison, Stumpwm создан под влиянием Emacs, что предполагает всеобщую настраиваемость и расширяемость, а также определённые соглашения.

Статическое расположение окон 
Окна располагаются в неперекрывающихся фреймах (за исключением диалоговых сообщений). Можно переключаться между несколькими окнами в пределах каждого фрейма. Новые фреймы создаются путём деления уже существующих и изменения их размеров. Окна можно объединять в группы, получая таким образом аналог виртуальных рабочих столов.

Влияние Emacs 
Менеджер имеет минималистичный дизайн и не обеспечивает никаких оконных декораций. Управление осуществляется с клавиатуры или с помощью встроенной командной строки.

Дополнительные возможности 
Stumpwm также предлагает возможность вывода строки состояния в верхней или нижней части экрана, на которой может быть отражена любая информация. В состав Stumpwm входит набор модулей, которые предоставляют базовые индикаторы для строки состояния (загрузка процессора, памяти, Wi-Fi-сети и другие).

С помощью Xinerama можно использовать менеджер с несколькими физическими экранами.

Благодаря использованию Common Lisp в качестве языка реализации, вся функциональность Stumpwm может быть изменена прямо во время работы менеджера с помощью встроенного REPL или через SLIME.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница проекта
 Wiki проекта

Фреймовые оконные менеджеры